Eodiscoglossus oxoniensis — вид вымерших бесхвостых земноводных, живших в среднеюрскую эпоху. Известен по ископаемым остаткам из отложений  (Forest Marble Formation) в Великобритании. Традиционно вид относят к семейству круглоязычных, однако такая классификация, по-видимому, основана на гомоплазических и плезиоморфных признаках.

Описание 
Ископаемый Eodiscoglossus oxoniensis по многим характеристикам напоминает современных представителей рода дискоязычных лягушек.

Примечания

Литература 
 
 

Вымершие бесхвостые земноводные
Земноводные юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1990 году
Фоссилии из юрских отложений Великобритании